Klas Horn är namnet på flera historiska personer:

 Klas Henriksson Horn (Död på 1520-talet), lagman och riksråd 
 Klas Kristersson Horn af Åminne (1517-1566), friherre till Åminne, amiral.
 Klas Karlsson Horn (1583-1632), riksmarskalk och ståthållare till Kanckas.
 Klas Horn (1587–1651), friherre till Åminne, riksråd, far till Krister Horn (1622-1692) och Bengt Horn (1623-1678).
 Claes Horn (1755–1823), greve, generallöjtnant, en av rikets herrar.
 Clas Fredrik Horn af Åminne (1763-1823).
 Claes Fredrik Horn af Åminne (1791–1865).

samt tre fartyg:

 Klas Horn, finländsk kanonbåt sjösatt 1892.
 HMS Claes Horn, kryssare sjösatt 1898.
 HMS Klas Horn (3), jagare sjösatt 1931.